Herbert Garrison, más conocido como el Sr. Garrison (aunque durante por un tiempo, la Sra. Garrison), es un personaje de la serie de televisión estadounidense South Park.

Es uno de los profesores de la escuela, fue el primer profesor que tuvo el curso de Stan, Kyle, Cartman y Kenny. Mantenía conversaciones con un títere en su mano (El Señor Sombrero o Sombrerón), luego con un trozo de rama seca (Señor Rama) y manifiestaba recurrentemente su homofobia, hasta que finalmente se aceptó a sí mismo como homosexual, pasando a convivir con su pareja sentimental: el Señor Esclavo. En la 4ª temporada lo despiden por ser homosexual y lo envían al jardín de infancia (kindergarden). Lo remplaza la Srta. Selastraga.Vuelve a impartir clases en la 6° temporada cuando muere la Srta. Selastraga. En la 9° temporada "se convierte en mujer" (adopta el nombre de Sra. Garrison a pesar de que es soltero), pero cuando descubre que nunca le vendrá la menstruación ni podrá "hacerse un aborto", se arrepiente y trata de revertir la operación, aunque finalmente se tuvo que quedar así para siempre ya que el cirujano usó sus testículos para hacerle las rodillas a Kyle, que cuando saltó en un partido de baloncesto, explotaron en mil pedazos. Por su cambio de sexo, fue abandonado por el Señor Esclavo quien no soportó la idea de compartir la vida con una "mujer". Sin embargo, en el episodio Follow that egg! ("¡Sigan ese huevo!"), la "señora Garrison" se da cuenta de que aún ama al Señor Esclavo y va a buscarlo para tratar de reconciliarse con él, pero se da con la sorpresa de que este vive ahora con el Gran Gay Al y que van a casarse. Garrison, por ende, expresa odio a la homosexualidad (de nuevo, sólo que ahora por su rencor al Sr. Esclavo) y pide la prohibición de matrimonios gay en South Park. Trata de probar que las parejas gay no pueden cuidar hijos, pero al final fracasa por la contrariedad de su propio experimento (Stan y Kyle criando un huevo) y los matrimonios gay se aprueban. A partir del episodio D-Yikes! ("¡Les-bos!") de la 11º temporada, se sabe que adoptó el nombre de Janet Garrison y "vuelve a ser homosexual (lesbiana, en este caso)" tras enamorarse de una mujer de un bar llamado "Les Bos" (obviamente, un bar de lesbianas). No obstante en la temporada 12 decide volver a ser hombre, porque extrañaba tener pene. El personaje está inspirado en un profesor de educación primaria de los creadores de la serie.

Su voz original en inglés la hace Trey Parker, su voz para España la hace Abraham Aguilar y para Latinoamérica fue doblado por César Arias en las 2 primeras temporadas dobladas en México, por Antonio Delli las 9 primeras temporadas dobladas en Miami, y por Larry Villanueva desde la décima.  

En la temporada 20, parodiando a Donald Trump en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, siendo presidente ayuda a Kyle y sus amigos a detener las intenciones de una compañía danesa que amenaza la privacidad de internet.

Personajes de comedia (cine)
Personajes de South Park
LGBT ficticios
Profesores ficticios
Profesores de educación primaria
Hombres gay ficticios
Activistas ficticios